Pradial (en francès Prairial) era el nom del segon mes del calendari republicà francès, i segon també de l'estació de la primavera, que començava el 20 de maig i acabava el 18 de juny. Coincideix aproximadament amb el pas aparent del Sol per la constel·lació de Bessons.

Calendari Republicà Francès